Meerman ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Meerman (1722–1771), niederländischer Gelehrter, Autor und Büchersammler
 Jan Meerman (* 1955), niederländischer Biologe
 Johan Meerman (1753–1815), niederländischer Autor und Politiker
 Karin Meerman (* 1944), niederländische Schauspielerin
 B. J. Meerman, niederländischer Architekt
 Cees Meerman, Drummer der band Wild Romance von Herman Brood

Siehe auch:
 Meermann
 Merman